Скрипчинская — фамилия:

 Скрипчинская, Евгения Андреевна (род. 1977) — российский учёный.
 Скрипчинская, Любовь Владимировна (1912—1998) — советский и украинский учёный.
 Скрипчинская, Элеонора Павловна (1899—1992) — украинский хоровой дирижёр и педагог.